« Fausse patte » est un terme de boxe qui désigne un boxeur gaucher.

Origine 

Ce terme provient du fait que la posture de garde est inversée par rapport à celle d'un droitier.

Stratégie 
En général, on enseigne aux boxeurs gauchers à combattre dans une position de gaucher. Cela peut leur donner un avantage stratégique à cause des difficultés tactiques et cognitives que rencontrent leurs adversaires face à un boxeur qui bouge en effet miroir, c'est-à-dire à l'inverse de la norme. Cependant, certains boxeurs gauchers sont élevés en luttant dans la position orthodoxe à cause d'une vision étendue qui veut que boxer dans une position atypique serait un inconvénient pour le sportif.

Un droitier adroit peut changer sa position de garde en fausse patte pour tirer avantage du fait que la plupart des boxeurs manquent d'expérience face aux gauchers. De plus, s'il possède une puissante gauche, cela lui procure une nouvelle combinaison explosive.
Ainsi, un gaucher converti peut utiliser un jab du droit suivi par un direct du gauche, avec l'intention de pousser son adversaire à se décaler sur son côté gauche. Alors, il peut simplement tourner son corps vers la gauche pour faire face à son opposant, reprenant ainsi sa véritable garde, et enchaîner avec un direct du droit.

Notes et références 

Lexique de la boxe et des boxes pieds-poings